Il nome di Santa Teresinha (oppure Terezinha nella ortografia arcaica) si riferisce a diversi comuni del Brasile:

 Santa Teresinha – comune dello Stato di Bahia
 Santa Terezinha – comune dello Stato del Mato Grosso
 Santa Teresinha – comune dello Stato della Paraíba
 Santa Terezinha – comune dello Stato di Pernambuco
 Santa Teresinha – comune dello Stato di Santa Catarina
 Santa Teresinha de Goiás – comune dello Stato del Goiás
 Santa Teresinha de Itaipu – comune dello Stato di Paraná
 Santa Teresinha do Progresso – comune dello Stato di Santa Catarina
 Santa Teresinha do Tocantins – comune dello Stato di Tocantins